"Macarena" pode ser:
 Macarena, figura religiosa de Andaluzia
 Macarena (canção)
 Macarena (telenovela), produzida na Venezuela
 La Macarena, município colombiano

Desambiguações de topônimos